Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1985 года — восемнадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Англете (Франция) с 1 по 7 апреля 1985 года. Чемпионом Европы стала сборная Швеции.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Франция выбыла в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 24 марта — 30 марта 1985 года в Софии (Болгария).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Румыния вышла в группу А, Венгрия выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 19 — 24 марта 1985 года в Брессаноне (Италия).

Италия вышла в группу В

Ссылки 
 Архив 

хоккей
1985
хоккей
Европа*Юниоры
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1985 году